Ženská čtyřhra Korea Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do deblové soutěže soulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-slovinský pár Lara Arruabarrenová a Andreja Klepačová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Klepačová se rozhodla startovat na paralelně probíhající události Toray Pan Pacific Open v Tokiu.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený belgicko-švédský pár Kirsten Flipkensová a Johanna Larssonová, který za 1:04 hodin ve finále zdolal japonsko-thajskou dvojici Akiko Omaeová a Peangtarn Plipuečová výsledkem 6–2 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společný titul. Pro Flipkensovou to byla premiérová deblová trofej na okruhu WTA Tour a Larssonová vybojovala šestou takovou.

Nasazení párů 
  Eri Hozumiová /  Oxana Kalašnikovová (čtvrtfinále)
 ''' Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  Demi Schuursová /  Renata Voráčová (semifinále)
  Lenka Kunčíková /  Karolína Stuchlá ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2016
WTA Tour 2016